«Алькоркон» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города в автономном сообществе Мадрид. Клуб основан в 1971 году, соперников принимает на арене «Санто-Доминго», вмещающей 6 000 зрителей. В Примере команда никогда не выступала, лучшим результатом является 4-е место в Сегунде в сезоне 2011/12.

История 

Клуб был основан в 1971 году и в первые тридцать лет своего существования играл в Терсере и региональных лигах. В сезоне 2000-01 клуб дебютировал в Сегунда B и занял там 12 место. В течение нескольких последующих сезонов клуб занимал позиции в середине таблицы. В сезоне 2008/09 клуб впервые пробился в плей-офф Сегунды Б, а в следующем сезоне стал его победителем.

Кубок Испании 2009/10 
27 октября 2009 года «Алькоркон» одержал самую выдающуюся победу в своей истории, обыграв в 1/16 финала кубка Испании мадридский «Реал», в стартовом составе которого было 9 игроков национальных сборных, со счетом 4:0. 10 ноября в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» «Алькоркон» смог добиться приемлемого для себя результата 0:1. В 1/8 финала «Алькоркон» проиграл сантандерскому «Расингу» с общим счетом 2:3.

Достижения 
 Сегунда B
 Победитель 2009/10

Статистика по сезонам

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания 

Футбольные клубы Испании